Laktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laktjärnen, Närke, sjö i Degerfors kommun, 
Laktjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (8,96 ha)
Laktjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Laktjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (12 ha)
Laktjärnen (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (19,4 ha)

Se även
Lakatjärn
Laketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn